La paix de Ferrare fait référence à des accords signés entre le duché de Milan et la République de Venise, à la suite des guerres de Lombardie.

 Paix de Ferrare (1426) ;
 Paix de Ferrare (1428) ;
 Paix de Ferrare (1433).